Gillis Wetter kan syfta på:

 Gillis P:son Wetter, svensk teolog
 J. Gillis Wetter, svensk jurist